Die Scottish Football League First Division wurde 1984/85 zum zehnten Mal als nur noch zweithöchste schottische Liga ausgetragen. Es war zudem die zehnte Austragung als zweithöchste Fußball-Spielklasse der Herren in Schottland unter dem Namen First Division. In der Saison 1984/85 traten 14 Klubs in insgesamt 39 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils dreimal gegen jedes andere Team. Bei Punktgleichheit zählte die Tordifferenz.

Die Meisterschaft gewann der FC Motherwell, der sich damit gleichzeitig die Teilnahme an der Premier Division-Saison 1985/86 sicherte. Neben Well stieg auch der Zweitplatzierte FC Clydebank auf. Absteigen in die Second Division mussten Meadowbank Thistle und der FC St. Johnstone. Torschützenkönig mit 22 Treffern wurde Gerard McCoy vom FC Falkirk.

Statistiken

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Weblinks 
 Scottish First Division 1984/85 bei statto.com
 The Scottish Football League Championship Tables bei spfl.co.uk

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1984/85
1984 85